Редеа има више значења:

 Редеа (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Редеа (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Редеа (Олт), општина у округу Олт у Румунији